Das National League Wild Card Playoff 2012 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles trat in den National League Division Series 2012 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 5. Oktober 2012 statt.

Die Paarung lautete:
 St. Louis Cardinals (Zweiter WC Gewinner NL, 88-74) gegen Atlanta Braves (Bester WC Gewinner NL, 94-68)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2012, ALWC 2012, NLDS 2012, ALDS 2012, NLCS 2012, ALCS 2012, World Series 2012

Die Postseason 2012 hat sich wie folgt entwickelt.

Spielzusammenfassung 

Freitag, 5. Oktober 2012 - 17:00 EDT, Turner Field in Atlanta, Georgia

Einzelnachweise 

2012
Baseball 2012
Sportveranstaltung in Atlanta
Atlanta Braves
St. Louis Cardinals